Finanzstraftat, auch Finanzvergehen, Finanzdelikt steht
 allgemein für die Delikte im Finanzrecht
 in Deutschland für Vermögensdelikte gegen den gesamten Rechts- oder Geschäftsverkehr, siehe Finanzstrafrecht (Deutschland)
 in Österreich steuer- und abgabenrechtliche Delikte, siehe Steuerdelikt

Siehe auch:
 Finanzstrafrecht